Juquiá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juquiá (ort), São Paulo, 
 Juquiá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar